Шарка́н — село в Удмуртии. Административный центр Шарканского района.

История 
Впервые упоминается в переписи 1678 года как «починок вновь росчистной Шаркан».

В 1838 году Шаркан из деревни превратился в село. В этом же году в новом селе завершилось строительство Петропавловской церкви. В 1849 в Шаркане основан чугуно-литейный завод промышленника М. И. Родыгина. В конце XIX века Шаркан становится довольно крупным торговым центром. Торговля велась главным образом хлебом, одной из самых известных купеческих семей были Зоновы. По данным десятой ревизии в 1859 году в 57 дворах казённого села Шаркан Сарапульского уезда Вятской губернии проживал 541 человек, в селе имелось сельское училище, земская станция, мельница.

В селе находилась женская монашеская община, получившая в 1918 году статус монастыря. В обители находилась чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница», привезённая с Афона.

В 1885 году в ходе своей этнографической экспедиции в Шаркане побывал венгерский академик Бернат Мункачи, здесь он встречался с Г. Е. Верещагиным, который в то время был учителем в шарканской земской школе.

В 1905 году рабочие шарканского чугунолитейного завода активно участвовали в стачечном движении.

4 февраля 1918 года в Шаркане был организован Волостной Совет крестьянских депутатов, его председателем стал В. П. Вотинцев.

Во время Ижевско-Воткинского восстания Шаркан был занят повстанцами 20 августа 1918 года, были расстреляны и арестованы местные большевики, при этом многие жители села (включая бывших офицеров) поддержали восстание, а впоследствии присоединились к армии Колчака. До ноября 1918 в окрестностях Шаркана шли бои, ввиду важности этого направления для обороны восставшего Воткинска, здесь был образован Шарканский фронт. Сам Шаркан был взят Красной Армией 7 октября 1918.

18 декабря 1918 в Шаркане возникла первая партийная организация ВКП(б).

После революции было включено во вновь образованную Вотскую АО, а в 1929 году стало центром Шарканского района. В 1921 возобновил работу чугунолитейный завод. В 30-е годы в Шаркане появились центральная районная больница и средняя школа, начала работать библиотека. В 1939 году была закрыта церковь Петра и Павла (в 50-х годах здание разрушено).

С началом Великой Отечественной войны Шаркан принял 188 детей, эвакуированных из Литовского пионерского лагеря. Шарканцы участвовали в строительстве аэродрома в Ижевске и военных заводов в Глазове. После Великой Отечественной войны на месте чугунолитейного завода, не имевшего перспектив к развитию по причине удалённости от железных дорог, открылась швейная фабрика.

В 1991 году в Шаркане была воссоздана православная община, а после 2000 года открыта вновь построенная церковь Петра и Павла.

Население

Экономика 
 ЗАО «Шаркан-трикотаж»
 ООО «Шарканский льнозавод»
 ООО «РСУ-сервис»
 ЗАО «Шарканский РТП»
 ЗАО «АГРОХИМ»

Транспорт 
Автобусные маршруты:
 303 Шаркан — Воткинск
 510 Шаркан — Воткинск — Ижевск
 303 Дебёсы — Шаркан — Воткинск

Объекты социальной сферы 
 Шарканская средняя школа (обучаются более 1000 учеников)
 Центр образования

Культура 
 Районный Дом культуры,
 Районная библиотека
 Историко-краеведческий музей
 Дом ремёсел
 Дом детского творчества
 Стадион «Родник»
 МБУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец»
 Усадьба удмуртского деда мороза «ТОЛ БАБАЙ»

В Шаркане имеется типография. Издаётся газета «Вестник».

Улицы 

 улица Подгорная
 улица Мирная
 улица Верещагина
 улица 60 лет Октября
 улица 8 марта
 улица 8-го марта
 улица Авангардная
 улица Азина
 улица Балобанова
 улица Вишнёвая
 улица Вукотловская
 улица Заводская
 улица Заречная
 улица Зелёная
 улица Калинина
 улица Колхозная
 улица Коммунальная
 улица Красная
 улица Крестьянская
 улица Куйбышева
 улица Лазурная
 улица Весенняя
 улица Ленина
 улица Лесная
 улица Луговая
 улица Механизаторов
 улица Мира
 улица Мичурина
 улица Новая
 улица Партизанская
 улица Первомайская
 улица Песочная
 улица Пионерская
 улица Победы
 улица Подлесная
 улица Полевая
 улица Пролетарская
 улица Прудовая
 улица Пушкинская
 улица Рябиновая
 улица Садовая

 улица Светлая
 улица Свободы
 улица Северная
 улица Советская
 улица Солнечная
 улица Спорта
 улица Степанова
 улица Союзная
 улица Степная
 улица Строителей
 улица Труда
 улица Удмуртская
 улица Уральская
 улица Цветочная
 улица Чапаева
 улица Школьная
 улица Энтузиастов
 улица Юбилейная
 улица Южная

Персоналии 

 В селе Шаркан родился Яшин, Пётр Михайлович (1913—1992), директор издательства «Удмуртия», участник ВОВ.
 В селе Шаркан в конце двадцатых годов работал директором школы (ШКМ) выдающийся удмуртский писатель Григорий Медведев, автор романа-трилогии «Лозинское поле».
 В Шаркане родилась серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону 1998 года — Елена Петрова.
 В селе родился серебряный призёр Олимпийских Игр в Сочи 2014, чемпион мира в Фалуне 2015 — Максим Вылегжанин.

Интересные факты 
В Шаркане с 2003 года находится резиденция Тол Бабая (удмуртского Деда Мороза).

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Шарканского района
Районные центры Удмуртии